Sypniewo ist der Name folgender Orte:

in Polen
 Sypniewo (Powiat Makowski), ein Dorf und Gemeinde im Powiat Makowski der Woiwodschaft Masowien
 Sypniewo (Jastrowie), ein Dorf in der Gemeinde Jastrowie im Powiat Złotowski der Woiwodschaft Großpolen
 Sypniewo (Więcbork), ein Dorf in der Gemeinde Więcbork im Powiat Sępoleński der Woiwodschaft Kujawien-Pommern